Die Segunda División 1966/67 war die 36. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 11. September 1966 und endete am 23. April 1967. Zwischen dem 28. Mai und 25. Juni 1967 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Sociedad und CD Málaga.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CD Málaga, RCD Mallorca und Betis Sevilla teil. Aus der Tercera División kamen CD Castellón, Club Ferrol, Gimnástica de Torrelavega und CD Logroñés.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

|}
Betis Sevilla stieg auf.

Relegation 

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Sociedad
 1. (Gr. Süd)  – CD Málaga
 2. (Gr. Süd)  – Betis Sevilla

 Absteiger in die Tercera División
 15. (Gr. Nord) – CD Logroñés
 16. (Gr. Nord) – SD Indautxu
 15. (Gr. Süd)  – Algeciras CF
 16. (Gr. Süd)  – CD Condal

 Absteiger aus der Primera División
 FC Granada
 Hércules Alicante
 Deportivo La Coruña

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Alcoyano
 CD Badajoz
 Real Jaén
 Deportivo Xerez

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1966/67
Fußballsaison 1966/67